Перье́, также Перрье() — французская фамилия:

Известные носители 
 Перье, Анна (1922—2017) — швейцарская поэтесса и переводчик, пишет на французском языке.
 Перье, Глориэнн (1929—2015) — американская гребчиха-байдарочница.
 Перье, Дениз (род. 1935) — французская модель и актриса.
 Перье, Жозеф (англ.; 1786—1868) — французский банкир и промышленник, один из богатейших людей Франции своего времени. Сын Клода Перье, брат Казимира Перье. 
 Перье, Казимир Пьер (1777—1832) — банкир и политик, премьер-министр Франции, глава кабинета министров Июльской монархии (1831—1832). Сын Клода Перье, брат Жозефа Перье. 
 Перье, Клод (англ.; 1742—1801) — французский банкир, участник Великой французской революции. Сегодня в замке Перье расположен Музей Французской революции. Отец Казимира и Жозефа Перье.  
 Перье, Луи (1849—1913) — швейцарский политик.
 Перье, Огюст (1883—1947) — французский кларнетист и музыкальный педагог.

Двойная фамилия 
 Казимир-Перье, Жан (1847—1907) — французский банкир и государственный деятель, президент Третьей Республики.
 Казимир-Перье, Огюст (1811—1876) — французский дипломат и политик, сын Казимира Перье, отец Жана Казимир-Перье.
 
 Санчес Перье, Эмилио (1855—1907) — испанский живописец.

Другое 
 Perrier — бренд минеральной воды, названный в честь врача Луи Перрье, основавшего производство в самом конце XIX века. 
 «Щедрость Перрье» — кинофильм, ирландская криминальная комедия 2009 года.

См. также 
 Перро
 Перри
 Перьё — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.